Lycée La Fontaine steht für:
 Lycée La Fontaine, ehemalige Siedlung in Niamey, Niger, siehe Cases Allemandes
 Lycée Jean-de-La-Fontaine (Blida), Schule in Blida, Algerien
 Lycée Jean-de-La-Fontaine (Château-Thierry), Schule in Château-Thierry, Frankreich
 Lycée La Fontaine (Niamey), Schule in Niamey, Niger
 Lycée Jean-de-La-Fontaine (Paris), Schule in Paris, Frankreich